Монастырь Льюис — это разрушенное средневековое клюнийское аббатство в городе Льюис, Восточный Суссекс в Соединенном Королевстве. Руины включены в список охраняемых зданий I класса.

История 
Монастырь Святого Панкратия был первым клюнийским церковным домом в Англии и имел одну из крупнейших монастырских церквей в стране. Он располагался на берегу реки Уз, к югу от Льюиса в графстве Суссекс. Приорату подчинялись дочерние монастыри и церкви, включая крупный монастырь замка Акр в Норфолке, и он обладал обширными владениями по всей Англии. В Льюисе действовали больницы, посвященные святому Джеймсу и святому Николаю.

В 1264 году во время битвы при Льюисе король Генрих III отступил в монастырь Льюиса, где и был захвачен бароном Симоном де Монфора после разгрома королевских войск. В результате король был вынужден подписать «Льюисское соглашение», фактически положившее начало парламентской монархии в Англии.

В настоящее время территория монастыря находится в собственности городского совета Льюиса под управление Lewes Priory Trust. Сегодня монастырь относится к охраняемым историческим местам национального значения, но долгие годы после роспуска монастырей во времена правления Генриха VIII подвергался систематическому разрушению. В результате лишь незначительная часть зданий сохранилась в виде видимых руин. Монастырь был предметом академических и археологических исследований с середины девятнадцатого века, а грант от «Лотереи фонда наследия» в 2009 году позволил провести восстановительные работы и обеспечить доступ общественности, организовав на его территории общественный парк.

Основание 
Монастырь Льюис был основан Вильгельмом де Варенном, 1-м графом Суррея и его женой Гундрадой вероятно в 1081 году, после посещения монастыря Клюни в Бургундии в 1077 году. Вильгельм действовал под покровительством клюнийского Папы Римского Григория VII, а новый величественный монастырь был призван узаконить и утвердить новый режим после завоевания Англии.

Посвящение нового монастыря святому Панкратию связано со стоявшим ранее на этом месте саксонским храмом. Культ святого Панкратия прочно связал саксонскую Англию с Римом еще со времен Августина по указу Григория Великого от 597 года.

Погребения 
 Уильям де Варенн, 1-й граф Суррей, в обители
 Гундред, графиня Суррейская с мужем, в обители
 Хамелин де Варенн, граф Суррей, также в обители
 Элеонора Малтраверс
 Джон ФитцАлан, 1-й барон Арундел
 Ричард ФитцАлан, 10-й граф Арундел
 Элеонора Ланкастерская
 Элизабет де Богун
 Уильям де Варенн, 2-й граф Суррей
 Элизабет Вермандуа, графиня Лестера
 Джон де Варенн, 6-й граф Суррей
 Джон де Варенн, 7-й граф Суррей
 Джордж Невилл, 4-й барон Бергавенни

Музыка 
Музыка, написанная для Приората, была найдена в книге под названием «Бревиар Льюиса», найденной во Франции и находящейся во владении Музея Фитцвильям.

Примечания

Дальнейшее чтение

Ссылки 
 Lewes Priory Trust Сайт благотворительной организации, управляющей монастырем от имени городского совета Льюиса.
 История Льюиса Приората Грэм Мэйхью.

Археология в Великобритании
Руины монастырей в Англии
Утраченные монастыри
Восточный Суссекс